Vuia peut désigner :

Une île 
 Vuia Beag, une île des Hébrides extérieures en Écosse ;
 Vuia Mòr, une île des Hébrides extérieures en Écosse.

Un patronyme 
 Traian Vuia, un inventeur roumain et ses prototypes d'avions baptisés à son nom.

Un aéroport 
 Aéroport international Traian-Vuia à Timișoara, en Roumanie, d'après le nom de Traian Vuia.